Ära vare Gud i höjden kan syfta på:

 Ära vare Gud i höjden – ett bibelcitat ur julevangeliet, övriga betydelser syftar på detta bibelcitat
 Gloria in excelsis Deo – lovsångsdel av kristen gudstjänst som inleds med bibelcitatet
 Ära vare Gud i höjden – en kör (vers) i den kristna sången Härlig den natten